Пищеблок может означать:

 Пищеблок (сокр. от пищевой блок) — комплекс специальных помещений общепита для хранения продуктов, приготовления и раздачи пищи, советизм.
 «Пищеблок» — роман Алексея Иванова.
 «Пищеблок» — российский сериал 2021 года в жанре хоррор, снятый по одноимённому роману Алексея Иванова.

Примечания